Назив Стари Двор може се односити на:

 Стари двор, стара зграда Двора у Београду

Насеља 

 Стари Двор (Радече), насељено место у општини Радече, Република Словенија
 Стари Двор (Шкофја Лока), насељено место у општини Шкофја Лока, Република Словенија